Раббі — духовний лідер та керівник юдейської громади; те саме, що рабин.
 Раббі ― формула ввічливого звертання та шанобливий титул, який стосувався не лише конкретного рабина (здебільшого), але і будь-якого дорослого чоловіка.
 Раббі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
  — річка в Італії.

Примітки